Пан Тадеуш:

 Пан Тадеуш — эпическая поэма Адама Мицкевича, созданная в 1832—1834 годах.
 Пан Тадеуш — чёрно-белый немой художественный фильм режиссёра Рышарда Ордыньского, снятый в 1928 году по одноименной поэме Адама Мицкевича.
 Пан Тадеуш — художественный фильм режиссёра Анджея Вайды, снятый в 1999 году по одноимённой поэме Адама Мицкевича.